Saint-Exupéry steht für:
 (2578) Saint-Exupéry, ein Asteroid des Hauptgürtels

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Exupéry (Gironde), Département Gironde
 Saint-Exupéry-les-Roches, Département Corrèze

Personen:
 Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944), französischer Schriftsteller und Flieger
 Consuelo de Saint-Exupéry (1901–1979), salvadorianische Künstlerin, Autorin und Muse

Schiff:
 CMA CGM Antoine de Saint Exupéry, ein Containerschiff, siehe CMA CGM 20.600-TEU-Typ

Einrichtungen:
 Flughafen Lyon Saint-Exupéry (LYS), ein Flughafen nahe der französischen Stadt Lyon